Киприа́нов — русская фамилия. 

Известные носители:

 Киприанов, Андрей Иванович (1896—1972) — советский химик и педагог.
 Киприанов (Киприянов), Василий Ануфриевич (1669—1723) — российский издатель, гравёр, картограф и библиотекарь.
 Кирилл (Киприанов) (1762—1817) — архимандрит Русской православной церкви.

См. также 
 Киприянов
 Куприянов
 Купреянов
 Чуприянов